Magnete (calamita) – corpo che genera un campo magnetico
 Magnete – drammaturgo greco antico
 Magnete – personaggio della mitologia greca, figlio di Argo
 Magnete – personaggio della mitologia greca, figlio di Eolo, primo re della Magnesia

Pagine correlate 
Magnet (disambigua)